Kudan, area a governo locale (local government area) della Nigeria
Kudan, villaggio dello stato di Rajasthan, in India